Niemcy:
 Wittlich – miasto powiatowe w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, siedziba powiatu Bernkastel-Wittlich

Osoby:
 Josef Wittlich – niemiecki malarz
 Michael Wittlich – estoński chemik
 Werner Wittlich – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Bernkastel-Wittlich
 Wittlich-Land